Il New Delhi Challenger 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Nuova Delhi in India dal al maggio 2008 su campi in cemento e aveva un montepremi di $50 000.

Vincitori

Singolare

 Gō Soeda ha battuto in finale  Lu Yen-Hsun 6-3 3-6 6-4

Doppio

 Harsh Mankad /  Ashutosh Singh hanno battuto in finale  Brendan Evans /  Mustafa Ghouse 7-5 6-3

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008